The Gift kan syfta på:

 The Gift (album av Kenny Rogers)
 The Gift (album av The Jam)
 The Gift (film, 2000) – en amerikansk film från 2000
 The Gift (film, 2015) – en amerikansk film från 2015